Holzwinkel steht für
Holzwinkel (Augsburger Land), eine Landschaft im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder
Anschlagwinkel aus Holz in der Tischlerei